Nuño González de Lara puede referirse a varios miembros de la Casa de Lara:

  Nuño González de Lara el Bueno (m. 1275), hijo de Gonzalo Núñez de Lara y María Díaz de Haro y Azagra. 

  Nuño González de Lara (m. 1291), hijo del anterior.

  Nuño González de Lara (m. 1296), hijo de Juan Núñez I de Lara y de Teresa de Haro.